Montanhas dos Alpes franceses e italianos
Monte Branco
Monte Branco do Tacul
Monte Branco de Courmayeur
Maciço do Monte Branco

Desambiguações de topônimos